Das Urteil bezeichnet:

 Das Urteil (Grisham), 1996 erschienener Roman von John Grisham
 Das Urteil – Jeder ist käuflich, dessen Verfilmung von Gary Fleder aus dem Jahr 2003
 Das Urteil (Kafka), 1913 erschienene Erzählung von Franz Kafka
 Das Urteil (Manfred Gregor), Roman von Manfred Gregor aus dem Jahre 1960
 Das Urteil (Lied), Disstrack von Kool Savas gegen Eko Fresh aus dem Jahr 2005
 Das Urteil (1974), Film von Lucio De Caro aus dem Jahr 1974
 Das Urteil (1997), Film von Oliver Hirschbiegel aus dem Jahr 1997 
 Das Urteil (2014), Kurzfilm von Eyyüphan Duy aus dem Jahr 2014

Siehe auch:
 Urteil
 Das Urteil (The Trial of a Time Lord), der 143. Handlungsstrang der britischen Science-Fiction-Fernsehserie Doctor Who, bestehend aus 14 Episoden und unterteilt in 4 Einzelteile:
 Das Urteil: Der rätselhafte Planet (Episode 1 bis 4)
 Das Urteil: Mindwarp (Episode 5 bis 8)
 Das Urteil: Vervoid Terror (Episode 9 bis 12)
 Das Urteil: Der schlimmste Feind (Episode 13 und 14)